Cerwenka ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Cerwenka (* 1952), österreichischer Politiker
 Peter Cerwenka (1942–2020), österreichischer Verkehrswissenschafter und Autor

Siehe auch: Červenka (Begriffsklärung) – Czerwenka